Chigny, une commune française de l'Aisne ;
 Chigny, une commune suisse du canton de Vaud ;
 Chigny-les-Roses, une commune française de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France